Soaz est un prénom breton diminutif de Frañseza, l'équivalent du prénom français .

On retrouve d'autres variantes comme Soazig (ou Soazic ou Soizic), interprété comme « petite » Françoise.
 Soazig Aaron, femme de lettres française ;
Soizic Guibert, joueuse de rink hockey française ;
 Soazig de La Moissonnière, photographe française.
 Soazig Quéméner,  rédactrice en chef du service Politique de Marianne

Pour voir toutes les pages commençant par Soaz, consulter la liste générée automatiquement pour le prénom Soaz.

 Soaz est le pseudonyme de Paul Boyer, joueur professionnel de League of Legends.

Prénom breton
Prénom féminin